Beverly Farms ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beverly Farms (Maryland)
 Beverly Farms (Massachusetts)